El Torneig de Hong Kong 2017, oficialment conegut com a Prudential Hong Kong Tennis Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 d'octubre de 2017 al Victoria Park de Hong Kong.

La tennista russa Anastassia Pavliutxénkova va guanyar el tercer títol de l'any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017